Koreai nyelv
 Koreaiak